Sragi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sragi, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Sragi, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Sragi (administrativ by i Indonesien, lat -7,88, long 111,44), Jawa Timur, 
 Desa Sragi (administrativ by i Indonesien, lat -8,11, long 112,30), Jawa Timur, 
 Desa Sragi (administrativ by i Indonesien, lat -8,24, long 114,18), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar